La llista següent ofereix informació sobre les principals pluges de meteors que es poden veure al llarg de l'any. La llista conté les pluges de meteors establertes per la Unió Astronòmica Internacional (UAI).

 α= Ascensió recta (en graus)
 δ= Declinació
 THZ = Taxa horària zenital

Referències

Enllaços externs 
 Radiants de l'hemisferi nord 
 Plana de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Propers fenòmens.

Pluges D'Estrelles
Sistema solar
Pluges de meteors